Il singolare del torneo di tennis Faber Grand Prix 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Mary Joe Fernández 6–0, 6–3.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Mary Joe Fernández (finale)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Anke Huber (quarti di finale)

 Sabine Appelmans (quarti di finale)
 Mary Pierce (semifinali)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 1992